Sollbach ist ein geographischer Name:

 Sollbach (Bruck in der Oberpfalz), Ortsteil von Bruck in der Oberpfalz, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Sollbach (Sulzbach), linker Zufluss des Sulzbachs (zum Regen) nach Bruck in der Oberpfalz, Landkreis Schwandorf, Bayern

Sollbach ist ein Familienname:

 Walter Sollbach (* 1937), deutscher Funktionär und Umweltschützer

Siehe auch:
 Solbach
 Sollach
 Söllbach
 Sollgraben